:
 Университет Святого Иосифа (Бейрут)
 Университет Святого Иосифа (Западный Хартфорд)
 Университет Святого Иосифа (Филадельфия)